Campo morfogenético puede referirse a:
Hipótesis de Rupert Sheldrake, dentro del marco teórico de la evolución biológica.
Hipótesis de Hans Spemann, en el campo de la biología del desarrollo.